Assassination – film del 1967, diretto da Emilio P. Miraglia
 Assassination – film del 1987, diretto da Peter R. Hunt
 The Assassination (The Assassination of Richard Nixon) – film del 2004, diretto da Niels Mueller
 Assassination – film del 2015, diretto da Choi Dong-hoon